Swift може да се отнася до:
 SWIFT () – платежна система
 Swift — космическа обсерватория за наблюдение на гама-излъчванията (САЩ, Италия, Великобритания)
 SWIFT – Език за програмиране